Spacecom je název následujících společností:

 Spacecom (Estonsko) – dopravce, provozující nákladní železniční dopravu v Estonsku
 Spacecom (Izrael) – provozovatel izraelských komunikačních satelitů
 Tesat-Spacecom – německá firma zabývající se satelitními komunikačními technologiemi